Legaspi ist der Familienname folgender Personen:

 Alcira Legaspi (1914–2010), uruguayische Politikerin und Buchautorin
 Leonard Co (Leonardo Legaspi Co, Leonard Co; 1953–2010), philippinischer Wissenschaftler 
 Leonard Zamora Legaspi OP (1935–2014), Erzbischof von Caceres
 Miguel López de Legazpi (Miguel Lopez de Legaspi, El Adelanto, El Viejo; 1502–1572), spanischer Conquistador

Siehe auch:
 Legazpi